Томаш Голубец (; род. 11 января 1976, Йилемнице, ЧССР) — чешский биатлонист.

Завершил карьеру в сезоне 2012/13.

Дебютировал в биатлоне в 1989 году. Участник Зимних Олимпийских игр 2002 и 2006 годов.

В 2002 году женился на чешской биатлонистке Катержине Лосмановой, но уже в 2005 году они развелись.

Самым крупных успехом в карьере стала бронзовая медаль в эстафете на чемпионате Европы 2008 года в Нове-Место-на-Мораве.

Кубок мира 

 1999/00 — 75 место
 2000/01 — 56 место
 2001/02 — 81 место
 2002/03 — 71 место
 2005/06 — 63 место
 2006/07 — 69 место
 2007/08 — 63 место
 2008/09 — 53 место
 2009/10 — 64 место
 2010/11 — 66 место
 2011/12 — 61 место

Примечания 

Биатлонисты Чехии